RBU kan avse:

 Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, handikappförbund i Sverige
 RBU-6000, sovjetiskt raketvapen
 Ryska skidskytteunionen (Russian Biathlon Union)
 Rabindra Bharati University i Västbengalen, Indien
 Rayat-Bahra University i Punjab
 RBU, radiostation i Moskva
 Rock Band Unplugged, spel till Playstation Portable